Castro bezeichnet:
 Castro (Familienname); insbesondere 
Fidel Castro, ehemaliger Regierungschef Kubas
  Raúl Castro, ehemaliger Regierungschef Kubas
 Castro, eine israelische Modemarke
 Castro Puros, eine deutsche Zigarrenmarke
 J. Castro, ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 Castro (Musiker) († 2014), ghanaischer Musiker
 Castro Supreme (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 Castro-Nunatak, Berg auf der Antarktischen Halbinsel
 Mount Castro, Berg auf der Antarktischen Halbinsel
 Talsperre Castro, Talsperre in Spanien

Castro (v. lat. castrum „Festung“) heißen die Orte

in Brasilien:
 Castro (Paraná), Stadt im Bundesstaat Paraná

in Chile:
 Castro (Chile), Stadt auf der chilenischen Insel Chiloé
 Castro (Chiloé), Gemeinde in der Provinz Chiloé, Chile

in Italien:
 Castro (Lombardei), Gemeinde in der Lombardei
 Castro (Apulien), Gemeinde in Apulien
 Castro dei Volsci, Gemeinde in der Provinz Frosinone der Region Latium
 Grotte di Castro, Gemeinde in der Provinz Viterbo der Region Latium
 Castro (Viterbo), die 1649 zerstörte und aufgegebene Hauptstadt des Herzogtums Castro
 Castro (Provinz), alte italienische Provinz
 Herzogtum Castro, ein päpstliches Lehen der Familie Farnese im Latium

in Portugal:
 Castro Daire, Kleinstadt sowie Bezirk im Distrikt Viseu
 Castro Marim, Kleinstadt sowie Bezirk im Distrikt Faro
 Castro Verde, Kleinstadt sowie Bezirk im Distrikt Beja

in der Schweiz:
 Castro TI, eine ehemalige Gemeinde im Kanton Tessin die heute zu Acquarossa gehört

in Spanien:
 Castro Caldelas, Gemeinde (Municipio) in Ourense, Spanien
 Castro de Fuentidueña, Gemeinde (Municipio) in Segovia, Spanien
 Castro de Rei, Gemeinde (Municipio) in Lugo, Spanien
 Castro del Río, Gemeinde (Municipio) in Córdoba, Spanien
 Castro Urdiales, ein Küstenort in der Region Kantabrien
 Castro (Parroquia), eine Parroquia in der Provinz A Coruna

in den Vereinigten Staaten:
 Castro Valley, eine Stadt im Alameda County in Kalifornien
 Castro County, ein Verwaltungsbezirk in Texas
 The Castro, ein schwul-lesbisch-orientiertes Viertel in San Francisco, Kalifornien

Siehe auch:
 Kastro
 Kastron
 Cão de Castro Laboreiro, eine Hunderasse
 Castrokultur